3 miejscowości w Polsce:
 Trzciano – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno
 Trzciano – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Trzciano – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
2 jezioro w Polsce:
 Trzciano – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Trzciano – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice

Zobacz też: Nowe Trzciano, Stare Trzciano